Heiligenkreuz, care în limba germană înseamnă "Sfânta Cruce", se poate referi la:
 Heiligenkreuz, Austria Inferioară, o localitate în Austria Inferioară, Austria
 Abația Heiligenkreuz din această localitate 
 Heiligenkreuz im Lafnitztal, o localitate în Burgenland, Austria 
 Heiligenkreuz am Waasen, o localitate în Stiria, Austria 
 Žiar nad Hronom în Slovacia